Speedball puede referirse a:

 Speedball mezcla de heroína o morfina y cocaína para inyectar en vena 
 Speedball, héroe de Marvel Comics.
 Speedball, saga de videojuegos de la empresa The Bitmap Brothers.